Млади мутанти нинџа корњаче, или краће Нинџа корњаче, јесу измишљени тим који чине четири антропоморфне корњаче.

Нинџа корњаче се још могу односити на:

ТВ серије:
 Млади мутанти нинџа корњаче (ТВ серија из 1987), цртана серија из 1987.
 Нинџа корњаче: Нова мутација
 Млади мутанти нинџа корњаче (ТВ серија из 2003), цртана серија из 2003.
 Млади мутанти нинџа корњаче (ТВ серија из 2012), цртана серија из 2012. 
 Уздизање нинџа корњача

Филмови:
 Корњаче нинџе (1990) 
 Млади мутанти нинџа корњаче II: Тајна Слузавог (1991)
 Млади мутанти нинџа корњаче III (1993)
 ММНК (филм) (2007)
 Млади мутанти нинџа корњаче (филм из 2014) (2014)
 Млади мутанти нинџа корњаче: Изван сенке (2016)
 Бетмен против младих мутаната нинџа корњача (2019)